Kore – altro nome della divinità Persefone
 Kore – un tipo di statua arcaica greca rappresentante una giovane donna
 Kore – un complesso rock francese che canta in esperanto
 Università Kore di Enna – l'università di Enna, ad Enna Bassa